Endamt steht für:

 im deutschen Beamtenrecht Bezeichnung für das höchste Amt einer Laufbahn, siehe Amt (Beamtenrecht)
 andere Bezeichnung für Ortsvermittlungsstelle, siehe Vermittlungsstelle